Inforadio – polska rozgłośnia radiowa, obecne radio Tok FM
 Inforadio – niemiecka rozgłośnia radiowa, należąca do Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB)